McGuane ist der Familienname folgender Personen:

 Luke McGuane (* 1987), Australian Football-Spieler
 Michael McGuane (* 1967), Australian Football-Spieler
 Thomas McGuane (* 1939), US-amerikanischer Schriftsteller